Паникер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Паникер, Колоджи (1911—1977) — индийский художник-абстракционист.
 Паникер, Рахул (род. 1980) — индийский предприниматель, президент и сооснователь Embrace Innovations и Embrace.

См. также 
 Кавалам Нараяна Паникер (1928—2016) — индийский драматург, театральный режиссёр, поэт и лирик. 
 Паникёр () — персонаж вымышленной Вселенной Трансформеров